Arturo Martínez puede referirse a las siguientes personas:

 Arturo Martínez, dirigente sindical chileno;
 Arturo Martínez Noval, futbolista español;
 Arturo Martínez (actor), actor, director, guionista y productor cinematográfico mexicano;
 Arturo Martínez (yudoca), yudoca mexicano.